Die fünf Orgeln des Domes St. Stephan in Passau wurden in den Jahren 1978 bis 1980 und 1993 von der Passauer Orgelbaufirma Eisenbarth nach Plänen Walther R. Schusters unter Verwendung von Teilen der vorherigen Steinmeyer-Orgel von 1928 errichtet. Die Hauptorgel mit 126 Registern befindet sich auf der mittleren Westempore. Sie wird auf der Westempore des nördlichen (des linken) Seitenschiffs von der Evangelienorgel – einem Solowerk im Stile der französischen Romantik – und auf der des südlichen (also des rechten) Seitenschiffs von der Epistelorgel im Stil italienischer Orgeln des 16.
und 17. Jahrhunderts flankiert. Letztere kann, etwa bei Stromausfall, auch von Kalkanten mit Wind versorgt werden. Über dem dritten Gewölbejoch des Langhauses steht im Dachstuhl des Domes die Fernorgel, die über das sog. Heilig-Geist-Loch ihre Klänge ins Kirchenschiff sendet. Im Chorraum befindet sich die Chororgel, deren Disposition sich an Orgeln des norddeutschen Barock orientiert. Alle fünf Orgeln können gemeinsam vom fünfmanualigen Hauptspieltisch auf der mittleren Westempore gespielt werden. Für das Spiel auf der Hauptorgel allein ist auch ein eigener Spieltisch mit mechanischer Traktur vorhanden. Insgesamt verfügt die Orgel über 229 Register, 17.974 Pfeifen sowie vier Glockenspiele. Die fünf Orgeln bilden somit – gemessen an der Anzahl der Pfeifenreihen (333) – gemeinsam die größte Orgelanlage Europas, sowie die fünftgrößte Orgel der Welt.

Bereits 1467 stand im Vierungsbereich eine Orgel. 1688 erbaute Leopold Freundt eine Orgel mit etwa 28 Registern auf der Westempore. 1715 kamen zwei Pfeilerorgeln in der Vierung dazu; sie wurden von Johann Ignaz Egedacher erbaut. Er erbaute 1731 auch eine neue Orgel auf der Westempore, deren Prospekt noch heute die Hauptorgel auf der Westempore ziert. 1858 wurden die Pfeilerorgeln auf die westlichen Seitenemporen versetzt. 1890 ersetzte ein Neubau Martin Hechenbergers die alte Egedacher-Orgel auf der Westempore. 1924 fasste das Domkapitel den Beschluss zum Bau einer neuen Orgel; den Auftrag vergab es an Steinmeyer Orgelbau. Bis 1928 entstand so die mit 208 Registern damals größte Orgel der Welt, verteilt auf fünf Teilorgeln. 1980 und 1993 erbaute Eisenbarth aus Passau unter Beibehaltung von 55 Registern und des räumlichen Konzepts der Steinmeyer-Orgel die gesamte Orgelanlage neu. Weiterhin befindet sich in der Andreas- und Lamberg-Kapelle eine Orgel (II/17) bzw. ein Positiv (I/4). Nach der Berufung Hans Leitners an die Münchener Frauenkirche ist seit 2003 Ludwig Ruckdeschel Domorganist.

Domorgel

Baugeschichte

Spätgotische Orgel 1467/1471 
Der erste Beleg über eine Orgel im Passauer Dom findet sich in einem Codex der Staatsbibliothek München sowie in einer Stadtchronik Passaus: 1467 oder 1471 soll unter Bischof Ulrich von Nußdorf eine Orgel gebaut worden sein. Joseph Saam schreibt diese dem Orgelbauer Wolfgang Ruerdorff zu. Quellen über den Stadtbrand 1662 berichten, dass zwei oder vier Orgeln dabei zerstört worden seien:

Ihr Standpunkt wird im Vierungs-, Querhaus oder Chorbereich angenommen. An der spätgotischen Orgel wirkten die Organisten Paul Hofhaimer (zwischen 1502 und 1506 und 1521–1525), dessen Schüler Hans Sechinger (* 1485), Ludwig Senfl (zwischen 1519 und 1523) sowie Urban Loth.

Neubau auf der Westempore durch Leopold Freundt 1688 
Nach dem Stadtbrand 1662 machte der Passauer Orgelbauer Leopold Freundt 1685 zwei Vorschläge zum Neubau einer Orgel auf der Westempore: Einen über 40 und einen über 28 Register. Das Geld entstammte einem zu diesem Zwecke bestimmten Vermächtnis Johann Franz Ferdinand Graf von Herbersteins. Da Dombaumeister Carlo Lurago sich besorgt zeigte, dass „das Gewölb bei dem Eingang in die Kirchen“ ein großes Orgelwerk „nit ertrage“, entschied man sich zum Bau einer Orgel mit 23 Registern auf zwei Manualen und Pedal. Das verbleibende Geld wurde für einen Seitenaltar verwandt. 1688 vollendete Freund den Bau für 2330 fl. Später wurde die Orgel auf 28 Register erweitert. Laut Vertrag war für das Gehäuse eine braune Fassung mit vergoldeten Zierraten und drei plastisch auszuführenden Holzfiguren (St. Stephan, St. Maximilian, St. Valentin) vorgesehen. Die Fassarbeiten führte 1690 Jakob Simon Lamberti (* 1663, Spanische Niederlande; † 1722, Golling) für 150 fl. aus. Bis 1704 war der bedeutende Komponist Georg Muffat an dieser Orgel tätig.

Die Disposition der Orgel zeigte anschaulich den Stilwandel vom frühen zum späten Hochbarock. Sie wies einen vollständigen Prinzipalchor mit zwei Hauptwerksmixturen auf, im zweiten Manual eine Streicherstimme (Spiez-Violn). Die Prinzipale aus Holz im zweiten Manual und im Pedal wurden für die spätere Baupraxis in Österreich einflussreich.

Disposition nach dem Vertragstext von 1685:
Anmerkungen: H = Holz, M = Metall, Z = Zinn, im Prospekt

Neubau von Schwalbennestorgeln durch Johann Ignaz Egedacher von 1715 

Johann Ignaz Egedacher erbaute 1715 zwei Schwalbennestorgeln auf den Musikantenemporen der westlichen Vierungspfeiler; nach ihrem Standpunkt vergleichbar mit den heute noch erhaltenen des Salzburger Domes. Sie hatten sechs Manual- und vier Pedalregister mit frei stehenden Spieltischen und waren für das Zusammenspiel mit Sängern (Vokalchor auf der südlichen Pfeilerempore) und Trompetern (Trompetenchor auf der nördlichen Pfeilerempore) konzipiert. Der Preis betrug 2800 fl. Die Orgelkästen fertigten Schreiner Paul Lederer für 190 fl. und Bildhauer Joseph Hartmann.

Die Orgeln wurden bei der Domrenovierung unter Bischof Heinrich von Hofstätter 1858 auf die westlichen Seitenemporen versetzt. Mehrere Angebote Martin Hechenbergers zum Neubau der Orgeln auf den Seitenemporen wurden Anfang des 20. Jahrhunderts abgelehnt. Während des Ersten Weltkrieges mussten die Metallpfeifen der mittlerweile stillgelegten Orgeln abgeliefert werden. Seit 1924 beherbergen die Gehäuse die Epistel- und Evangelienorgel. In den äußeren Mauern eingelassene Wendeltreppen und die Aussparungen im Balkeneinsatz für den Gang über die beiden Seitenschiffe sind heute die einzig verbliebenen Zeugen ihres ehemaligen Standpunktes.

Disposition nach dem Vertragstext von 1715:
Orgel auf der Trompetenempore

Orgel auf der Vokalempore

Neubau der Hauptorgel durch Johann Ignaz Egedacher 1731 
Nach etwa 40 Jahren erschien die Hauptorgel Leopold Freundts mangelhaft. Zunächst wurde ein Um- bzw. Ausbau der Orgel durch Johann Ignaz Egedacher erwogen. Schließlich entschied man sich 1731 für einen kompletten Neubau mit zunächst 3 Manualen (darunter ein Rückpositiv), Pedal mit 40 Registern für 7936 fl. Vom Bau des Rückpositivs nahm man später Abstand; stattdessen wurde die Orgel jedoch auf 45 Register erweitert. Ein Engländer berichtet von einem Besuch in Passau über die Orgel 1772:

Disposition nach der Bestandsaufnahme 1886:
 Koppeln: Pedalkoppel, Manualkoppel
 Spielhilfen: Portovento für Pedal, Hauptwerk, Oberwerk und Unterwerk, Calkantenglocke

Die Orgel war in einem fünfteiligen Prospekt untergebracht: Zwei ca. 16 m hohe Pedaltürme und ein niedrigerer Mittelteil unter einem rundbogigen Westfenster. Einige vermuten Joseph Matthias Götz als Urheber des Entwurfes, Herbert Schindler jedoch Domenico d’Angeli. Die Schnitzarbeiten werden ebenfalls Joseph Matthias Götz oder aber Johann Michael Högenwald zugeschrieben. Das Gehäuse beinhaltete seitdem mit Erweiterungen alle Hauptorgeln auf der Westempore.

1824 wurde die Orgel durch Georg Adam Ehrlich aus Wiesent umfassend repariert.

Neubau der Hauptorgel durch Martin Hechenberger 1886–1890 

1862 führte Martin Hechenberger als Geschäftsführer der Firma Georg Adam Ehrlich (Landshut) eine Reinigung und Reparatur der Hauptorgel aus. Anlässlich zwei kleinerer Reparaturarbeiten 1871 an der Hauptorgel und der Orgel im rechten Seitenschiff erstellte Hechenberger ein Gutachten über die Schäden der Hauptorgel und reichte einen Kostenvoranschlag für einen Umbau mit 42 Registern ein, das jedoch nicht weiter beachtet wurde. 1878 reichte er erneut einen Vorschlag für einen Umbau mit 45 Registern ein, der tatsächlich fast einem Neubau gleichkam. Schließlich einen Vorschlag mit 66 Registern. Auch diese Projekte wurden nicht realisiert.

1885 warnte Domkapellmeister Franz Miloche erneut vor den Schäden der alten Orgel. Daraufhin wurde erneut ein Kostenvoranschlag Hechenbergers eingeholt mit 72 Registern auf mechanischen Kegelladen. 1886 machte der Maler und Vergolder Michael Artner zwei Angebote zur Überarbeitung des Orgelkastens. 1886 wurde schließlich ein Vertrag zwischen dem Domkapitel und Hechenberger über den Neubau einer Orgel nach dem Kostenvoranschlag von 1885 geschlossen. Die romantische Disposition stammte vom Linzer Orgelrevisor Reiter. Nach einigen Verzögerungen und finanziellen Schwierigkeiten Hechenbergers wurde die Orgelprüfung am 1. Oktober 1890 – fast zwei Jahre später als im Vertrag festgeschrieben – durchgeführt. Die Orgel hatte 73 Register mit 5.237 Pfeifen. 1891 erhielt Hechenberger den Königlich Bayerischen Hoftitel. Der Klang der Orgel wird im Abnahmegutachten als „glanzvoll und kräftig“ beschrieben. Besonders hervorgehoben werden die Retourkoppeln, also Koppeln die auch in umgekehrter Richtung (z. B. sowohl I/II als auch II/I) wirken. 1892 besuchte Anton Bruckner Passau und spielte die Orgel.

1894 wurde der Antrag des Domorganisten Max Palmer auf Einbau eines Gasmotors für das Gebläse abgelehnt. Bei der Reinigung 1900 wurde eine pneumatische Maschine zum Oberwerk, zwei Pistons für Gamben- und Flötenchor sowie eine Oktavkoppel zum Oberwerk eingebaut. Der Spieltisch der Hechenberger-Orgel steht heute in der Kirche St. Salvator.

Disposition ab 1907:
 Koppeln: HW/P, MW/P, OW/P, MW/HW, OW/HW, OW/MW, Super HW, Super OW
 Spielhilfen: Kreszendo fürs ganze Werk, Echo, Piano, Mezzo-Forte, Fortissimo, Zungenstimmenzug, Pleno, Registerabstoßer, Registerauslöser, Flötenchor, Gambenchor

Neubau von Steinmeyer 1924 
Der Zustand der Hechenberger-Orgel verschlechterte sich durch mangelnde Pflege und technischen Verschleiß zunehmend. 1919 erkundigte sich der damalige Domorganist Kühberger erstmals bei Steinmeyer. Nach dem teilweisen oder ganzen Ausfall mehrerer Register wurde eine Renovierung oder ein Neubau unausweichlich. Hinzu kam starker Holzwurmbefall. 1928 machte Kühberger eine schriftliche Eingabe an Bischof Sigismund Felix von Ow-Felldorf. Darin schlug er die vollständige Pneumatisierung der Hechenberger-Orgel vor, einen Jalousieschweller, zwei bis drei freie Kombinationen, eine Pedalerweiterung um zwei Töne sowie die Spielhilfen automatisches Pianopedal und volle Orgel. Arthur Piechler schlug in einem weiteren Gutachten den Umbau der Traktur auf Elektro-Pneumatik vor.

In einer ersten Reaktion entschied das Domkapitel am 17. Januar 1924 zugunsten einer Orgelsanierung. In der Ausgabe der Donauzeitung vom 26. Januar 1924 wurde der schwache Besuch der Christmette 1924 mit dem Versagen der Orgel erklärt: „‚Ich mag mir meine Andacht durch den Streik der Orgel nicht verderben lassen‘, war in sehr vielen Fällen der Entschuldigungsgrund für das Fernbleiben.“ Zur Ausführung der Reparatur kamen die Firmen Steinmeyer, Sauer und Walcker in Betracht. Am 21. März erging schließlich an Steinmeyer der Auftrag, die Hechenberger-Orgel zu begutachten, später ebenso an die Firmen Siemann und Weise. Die Firma Weise machte ein Angebot für den Ausbau auf 101 Register; Siemann bot an, in Zusammenarbeit mit Orgelmanufaktur Klais eine Orgel mit 114 Registern einschließlich Fernwerk zu erbauen. Steinmeyer reichte am 22. April einen Voranschlag für 165 Register ein, der später noch auf 170 Register erhöht wurde.

Der Auftrag zum Bau der Epistelorgel mit 26 Registern erging am 8. August an Steinmeyer. Bereits am 18. Dezember 1924 war der Bau abgeschlossen. Ab 12. Januar 1925 wurde die alte Hechenberger-Orgel abgebaut, alte Trennwände zwischen Haupt- und Seitenchor abgerissen und das Gehäuse der Hauptorgel um 75 cm nach hinten versetzt.

1925 wurde erstmals auch der Bau einer Chororgel in Erwägung gezogen und wenig später beschlossen. Die Evangelienorgel wurde am 18. Dezember 1926 geliefert, aber erst April 1927 intoniert. Um die benötigte Höhe für die raumgreifende Hauptorgel zu gewinnen, wurde bei dem Neubau der Platz vor dem  Westfenster gänzlich ausgenutzt. Um diesen zusätzlichnen Aufbau optisch zu kaschieren wurde über dem mittigen Wappen des historischen Prospektes ein Freipfeifenprospekt errichtet. Am 24. Februar 1927 wurde die Hauptorgel erstmals anlässlich des 25-jährigen Bischofsjubiläums von Bischof Sigismund Felix von Ow-Felldorf gespielt. Am 31. August 1927 wurde die in einer Mauernische erbaute Chororgel fertiggestellt und durch ein provisorisches Holzgitter geschützt. Als letzte Teilorgel wurde die als Echowerk konzipierte Fernorgel im April 1928 eingebaut. Die Weihe von Steinmeyers Opus 1480 fand an Pfingsten 1928 im Rahmen einer großen Konzert- und Gottesdienstreihe vom 26. bis zum 28. Mai statt.

Den Spieltisch und die Emporenbrüstung schnitzte Josef Linner (Passau). Weiter griff Steinmeyer auf die Zulieferer Giesecke (Göttingen, Zungenpfeifen), Aug. Laukhuff (Weikersheim, Metallpfeifen), Schenk (Passau, Registertaster), Höhn (Ilmenau, Registerschildchen), Kirchhoff & Lehr (Arnsdorf, Bleirohre), die Domschreinerei Pfaffenberger, die Schreinerei Schünner (Passau), Pauli (Passau, Elektroinstallation), Artner (Passau, Maler- und Vergoldearbeiten) und Hausl (Passau, Maler- und Vergoldearbeiten) zurück.

Zu den Beratern des Projekts gehörten, neben dem Organisten Kühberger Arthur Piechler, Christhard Mahrenholz sowie Thomaskantor Karl Straube; Mahrenholz und Straube gelten als Initiatoren der Orgelbewegung. Mahrenholz disponierte die Chororgel und bestimmte einige Mensuren. Straube entwarf den Hauptspieltisch, der noch heute in St. Salvator zu sehen ist.

Die Disposition der Hauptorgel war durch die Spätromantik und die aufkommende Orgelbewegung geprägt. Ihr Haupt- und Schwellwerk integrierte man mit einem Freipfeifenprospekt in das barocke Gehäuse. Die Mahrenholzsche Disposition der Chororgel war nach neobarocken Grundsätzen gestaltet; sie kann als Pioniertat der frühen Orgelbewegung gelten. Das Fernwerk war als spätromantisches Echowerk mit Hochdruckstimmen und Glocken disponiert:

Schon bald nachdem der Auftrag an Steinmeyer vergeben war, war klar, dass die neue Orgel alle bis dahin gekannten Dimensionen des Orgelbaus sprengen würde. Steinmeyer schreibt 1924: „Die Orgel soll ein Monument nach jeder Richtung hin werden, das ihresgleichen nicht aufweisen dürfte.“ Piechler zeigte sich zunächst noch skeptisch: „Die größte Orgel Europas ist mir recht gleichgültig, die beste Orgel Europas dagegen nicht. […] In der Beschränkung zeigt sich der Meister.“ Später dagegen rechtfertigte er sogar in einem Zeitungsartikel mathematisch die Größe der Orgel: „Rechnet man den Rauminhalt des Domes auf rund 60.000 Kubikmeter und legt pro Register 350 Kubikmeter zugrunde, so ergibt sich die Registerzahl von 170. […]. [Es] ist beim Dom zu bedenken, daß der überaus reiche Stuck gewaltige Tonmassen aufsaugt, daß wohl auch die Kuppel viel verschlingt und die Nebenschiffe mit ihren Säulen der Akustik nicht vorteilhaft sind.“

Die Passauer Domorgel wurde so, nachdem sie bis dahin vor der Augsburger Ulrichsorgel Bayerns größte Orgel war, mit 16.105 Pfeifen verteilt auf 206 Registern (und zwei Transmissionen) die größte Orgel der Welt. Schon 1929 wurde sie jedoch von der Orgel der Atlantic City Convention Hall (mit mehr als 33.000 Pfeifen) und kurz danach auch von der Orgel des Wanamaker Department Store (Philadelphia) um fast das Doppelte geschlagen. Innerhalb Deutschlands wurde ihr von der Walcker-Orgel in der Luitpoldhalle des Reichsparteitagsgeländes mit 220 Registern durch die Nationalsozialisten der Rang als größte Orgel streitig gemacht.

Der riesige Orgelneubau blieb nicht ohne Kritik: Gegen die enormen Ausmaße wurde der Vorwurf des „Amerikanismus“ erhoben, statt Orgel spöttisch die Bezeichnung „Registerbazar“, „Protzenorgel“ und „tönendes Ungeheuer“ gebraucht und ihr künstlerischer Wert in Frage gestellt:

Disposition ab 1924:
 Koppeln: 12 Normalkoppeln, 18 Oktavkoppeln, Melodiekoppel III/I
 Spielhilfen: 4 freie Kombinationen, Pianopedal für II, III, IV, Tutti für jedes Manual und Pedal, Generaltutti, Walze, Zungen aus

Umbauten und Wiederherstellung 1924–1945 durch Steinmeyer 
In den 1930er-Jahren wurden zunächst einige Details der elektrischen Anlage erneuert. Während des Zweiten Weltkrieges blieb die Orgel von Ablieferungen von Orgelpfeifen zu Rüstungszwecken verschont. Kleinere Schäden entstanden durch Angriffe im April/Mai 1945. 1948 wurde die Orgel unter Domorganist Max Tremmel wiederhergestellt und mit einem Konzert des Münchener Domorganisten Heinrich Wismeyer eingeweiht.

Umbauten 1945–1971 durch Eisenbarth 
Ab 1945 war die Pflege und Wartung der Orgel der Firma Eisenbarth aus Passau anvertraut. Ab 1954 wurde nach den Vorgaben Walther R. Schusters die Disposition zunehmend neobarockisiert und aufgehellt. Die folgenden Änderungen führte 1954 Ludwig Eisenbarth aus Passau durch:
 Hauptorgel II. Manual Dolce 8′ ersetzt durch Oktävlein 1′
 Hauptorgel III. Manual Philomela 8′ ersetzt durch Oktave 2′.
1958 wurde die Chororgel etwas versetzt und erhielt einen Freipfeifenprospekt, gestaltet vom Münchener Architekten Michael Steinbrecher. 1960 wurde die Disposition erneut durch Eisenbarth geändert:
 Hauptorgel I. Manual Scharf ′ erneuert (Terzen entfernt)
 Chororgel II. Manual Scharf 1′ erneuert (Terzen entfernt)
 Pedal Hauptorgel Mixturbass V von fünf auf zehn Chöre ergänzt
1961 erhielt das Brustwerk der Hauptorgel vier neue Register, die Disposition der Hauptorgel wurde verändert:
 Hauptorgel Brustwerk Krummhorn 8′ hinzugefügt
 Hauptorgel Brustwerk Geigend Regal 4′ hinzugefügt
 Hauptorgel Brustwerk Prinzipal 2′ hinzugefügt
 Hauptorgel Brustwerk Zimbel III hinzugefügt
 Hauptorgel II. Manual Viola d’amour 4′ ersetzt durch Prinzipal-Quinte ′
 Hauptorgel III. Manual Violine 4′ ersetzt durch Viola d’amour 4′
1965 wurden an der Hauptorgel wieder zwei Register ersetzt:
 Hauptorgel II. Manual Violine 2′ ersetzt durch Salicet 2′
 Hauptorgel III. Manual Piccolo 2′ ersetzt durch Waldflöte 2′
Ab 1966 wurden fast jährlich Zungenstimmen ausgetauscht:
 1966 Evangelienorgel Cornopean 8′ ersetzt durch Französische Trompete 8′
 1967 Hauptorgel Pedal Trompetenbass 16′ hinzugefügt
 1968 Hauptorgel I. Manual Trompette en chamade 8′ hinzugefügt
 1968 Hauptorgel I. Manual Clairon en chamade 8′ hinzugefügt
 1969 Hauptorgel Zimbelstern hinzugefügt
 1970 Evangelienorgel Tuba magna 16′ ersetzt durch Trompette 16′
 1971 Evangelienorgel Trompette harmonique 4′ ersetzt durch Trompette 4′
 1971 Hauptorgel II. Manual Grobgedackt 8′ hinzugefügt
 1971 Hauptorgel II. Manual Koppelflöte 4′ hinzugefügt
 1971 Hauptorgel III. Manual Rauschzimbel II hinzugefügt.

Neubau von Eisenbarth 1978–1980 
Mit Beginn der Innenrenovierung des Domes wurde angesichts der zunehmenden Verschleißerscheinungen der Traktur und Windladen auch über eine Restaurierung der Orgel nachgedacht. Außerdem hatte das Gewicht der Hauptorgel zu Senkungen geführt, die 1979 durch Stahlbetonanker über dem Gewölbe der Empore aufgehalten werden sollten. Ein Gutachten von Walther R. Schuster, des Münchener Domorganisten Franz Lehrndorfer und des Bamberger Domorganisten Wolfgang Wünsch wandte sich gegen eine Restaurierung der bestehenden Steinmeyer-Orgel und empfahl die Umstellung der Orgel auf Schleifladen. Den Umbau, der letztlich einem Neubau entsprach, sollten Ludwig und Wolfgang Eisenbarth durchführen. 55 Register der Steinmeyer-Orgel – darunter das gesamte Fernwerk – wurden übernommen. Die räumliche Verteilung auf fünf Orgeln sollte erhalten bleiben. Die zunächst von Domorganist Walther R. Schuster gewünschte Rekonstruktion der Schwalbennestorgeln von Egedachter (1715) lehnte das Domkapitel aus Kostengründen ab.

Die ebenfalls von Schuster erstellte Disposition sollte bei einer Orgel des ausgehenden 20. Jahrhunderts die guten Bau- und Stilelemente aller Orgelbauepochen vereinen und weiterführen, mit dem Ziel eines für die Wiedergabe jeder Literatur geeigneten Instruments: Die Musik des Vorbarock, des italienischen und französischen Barocks, der deutschen und französischen Romantik sowie die Musik der Moderne sollten auf dem neuen Instrument darstellbar sein; die Orgel sollte zugleich insbesondere für polyphone Musik größtmögliche Klarheit des Klanges bieten. Die Orgel wurde am 14. Mai 1980 von Bischof Antonius Hofmann geweiht und von Domorganist Walther R. Schuster gespielt.

1976 bis 1981 wurde die Chororgel umgebaut. Ihre von Mahrenholz 1925 entworfene Disposition sollte bis auf kleine Erweiterungen auf 38 Register, die sich aus der Umstellung auf drei Manuale ergaben, erhalten bleiben und nur das Pfeifenwerk qualitativ verbessert werden. Die bisherige klanglich ungünstige Aufstellung in einer Nische mit mehr als acht Metern Tiefe sollte jedoch verbessert und die gesamte Orgel (bis auf das Großpedal) sehr flach direkt in den Chorraum gebaut werden. Sie ist von einem Spielschrank (gebaut von der Firma Laukhuff, Weikersheim) mit drei Manualen und Pedal mit mechanischer Traktur aus spielbar. Ihren Prospekt gestaltete Franz und Leopold Hafner. Ihre Disposition orientiert sich an Vorbildern des norddeutschen Barock.

Die Hauptorgel erhielt vier Manuale und Pedal mit 126 Registern im alten Egedacherschen Gehäuse. Wolfgang Eisenbarth entwarf anstelle des Freipfeifenprospektes der Steinmeyer-Orgel vor Haupt- und Schwellwerk einen Prospekt im Stile des Egedacher-Prospektes; Hans Geiger übernahm die Schnitzarbeiten. Der vierteilige Aufbau der Orgel spiegelt sich nunmehr auch im Prospekt wider. Die Orgel ist in der Tiefe auf zwei Ebenen verteilt. Der vordere Teil ist als Auszug von 77 Registern auch von einem Spielschrank aus mechanisch spielbar, wobei die Setzerkombination des Hauptspieltisches für diese Register mitbenutzt werden kann. Die elektrische Traktur des Hauptspieltisches und die mechanische Traktur des Spielschrankes sind dabei unabhängig voneinander (Doppeltraktur). Die zweite Ebene liegt ca. 1,20 m höher. Die Hauptorgel ist als Universalorgel mit (süd)deutscher Prägung disponiert: Sie vereint deutsche, italienische und französische Einflüsse bei grundsätzlich romantischem Klangideal.

Die 126 Register der gesamten Hauptorgel, sowie die Register der vier anderen Teilorgeln können vom Hauptspieltisch auf der Westempore bedient werden; er besitzt fünf Manuale und Pedal mit elektrischer Spiel- und Registertraktur mit einem 3999-fachen Setzer. Der Hauptspieltisch, der Spielschrank der Hauptorgel, die Schaltschränke und die Setzeranlage wurden von der Firma Otto Heuss GmbH, Lich, gefertigt. Die elektrische Anlage stammt von Siemens. Die Gesamtlänge der Kabel beträgt etwa 120.000 m.

Da die Schwalbennestorgeln Egedachers nicht rekonstruiert werden konnten, sollte die Epistelorgel auf dem südlichen Teil der Westempore (zur Linken der Hauptorgel vom Betrachter aus) im italienischen Stil des 16. und 17. Jahrhunderts erbaut werden. Als Vorbild dienten Orgeln der Lombardei, so insbesondere für die Mensurierung die Costanzo-Antegnati-Orgeln des alten Domes von Brescia. Die Epistelorgel hat 25 Registern auf zwei Manualen und Pedal mit Schleifladen und Doppeltraktur. Diese Orgel ist von einem eigenen freistehenden vollmechanischen Spieltisch (gebaut von der Firma Laukhuff, Weikersheim) spielbar, bei dem die Windversorgung auch durch Bälgetreter möglich ist.

An der Nordseite der Westempore steht korrespondierend hierzu die Evangelienorgel, diese hat 22 Manual- und 3 Pedalregister auf Schleifladen und bildet das Solowerk als V. Manual der Hauptorgel. Es lehnt sich an die Bombard- und Solowerke französischer Orgeln an, deren Klangcharakter von kräftigen französischen Zungenstimmen und tiefen Aliquotregistern geprägt wird. Die Steinmeyersche Fernorgel über dem dritten Gewölbejoch des Langhauses blieb vorerst erhalten. Die Schallöffnung wurde mit einem vergoldeten Gitter des Bildhauers Leopold Hafner verziert.

1993 musste schließlich auch die Fernorgel im Dachstuhl des Domes erneuert werden. Sie hat nun 15 Manual- und 4 Pedalregister. Der Jalousie-Schweller (65 mm dick und 300 mm breit) wurde nunmehr horizontal – unmittelbar über dem Heiliggeistloch (Durchmesser 1,15 m) – errichtet. Der Antrieb des Jalousieschwellers wird bei Brand durch einen Rauchmelder automatisch ausgelöst. Er entspricht der Brandschutznorm F 30-B und hält im Brandfall bis zu 30 min stand. Die Fernorgel kann sowohl vom Spieltisch der Chororgel als auch vom Hauptspieltisch auf der Empore gespielt werden. Zu Stimmzwecken befindet sich seit 1928 ein Spieltisch in einem Nebenraum.

Die größte spielbare Orgel der Welt ist die Orgel des Wanamaker Department Store (Philadelphia). Die größte Orgel der Welt ist die Orgel der Atlantic City Convention Hall. Die Orgel des Passauer Domes ist – gemessen an der Anzahl der Pfeifenreihen – nach der Orgel der First Congregational Church (Los Angeles) und der Orgel der Military Academy Cadet Chapel (West Point) und vor der Hazel-Wright-Orgel die drittgrößte Orgel in einem religiösen Gebäude und die größte Orgel außerhalb der USA, sowie die größte Domorgel der Welt (→ Liste von Orgeln).

Orgelanlage 1993 bis 2020

Technische Daten 
 229 Register (zuzüglich 4 Glockenspiele mit 134 Resonanzkörpern), 333 Pfeifenreihen, 17.974 Pfeifen
 Körperlänge der größten Pfeife: 10,09 m, Gewicht des C des Principal 32: 306 kg
 Körperlänge der kleinsten Pfeife: 5,5 mm
 Gewicht der Orgel: 35 t (Hauptorgel)
 Details der elektrischen Anlagen:
 Spannung: 24–27 V DC
 Stromstärke: Max. 440 A
 Windversorgung:
 Blasbälge: 15 Magazinbälge. 52 Windladenbälge
 Luftleistung: 160 m3/min (alle 6 Gebläse)
 Winddruck Hauptorgel: 70–150 mmWS
 Winddruck Epistelorgel: 55–65 mmWS
 Winddruck Evangelienorgel: 90–140 mmWS
 Winddruck Fernorgel: 130–140 mmWS
 Winddruck Chororgel: 75–80 mmWS
 Windlade:
 Schleifladen
 Taschenladen: Principal 32′, Untersatz 32′, Bombarde 32′, Majorbass 16′, Quinte ′, Flute 8′ und Principal 16′ C–H
 Membranventilladen: Evangelienorgel
 Hauptspieltisch:
 Freistehend
 5 Manuale
 Pedal
 Registerwippen
 Traktur:
 Tontraktur: Elektrisch (77 Register der Hauptorgel sind per mechanischer Traktur spielbar)
 Registertraktur: Elektrisch
 Stimmung:
 Höhe a1 = 440 Hz
 Art:

Disposition 
Die Manualangaben in Klammern beziehen sich auf den Hauptspieltisch. Die 77 Register der mechanischen Hauptorgel sind mit * gekennzeichnet.

Disposition der Hauptorgel
Die mit * gekennzeichneten Register sind vom mechanischen Spieltisch der Hauptorgel spielbar.

Disposition der Evangelienorgel

Disposition der Epistelorgel
Die klassischen römischen Zahlen als Registerbezeichnung beziehen sich immer auf das Prinzipalregister (Principale 8’), daher ist im Hauptwerk Ottava (der achte Ton =4’), XII (Duodecima, der zwölfte Ton =′) usw. während das Positivo auf dem Principalino 4′ (eine Oktave höher) aufbaut und daher Ottavino (= 2’), entsprechend XII (=′) und alle weiteren ebenfalls eine Oktave höher sind als im Hauptwerk. Bei Ripieno VI (159) und Ottave III (175) stehen die römischen Zahlen (wie sonst üblich) für die Anzahl der Pfeifenreihen dieser gemischten Stimmen.

Disposition der Chororgel (bis 2021)

Disposition der Fernorgel bis 2021

Hauptspieltisch: Koppeln und Spielhilfen
 Koppeln: 
 Normalkoppeln für alle Teilorgeln:  V/I, IV/I, III/I, II/I, V/II, IV/II, III/II, V/III, IV/III, V/IV, V/P, IV/P, III/P, II/P, I/P
 Normalkoppeln für Chororgel:  III/II, IV/II, IV/III, IV/P, III/P, IV/P
 Normalkoppeln für Fernorgel:  V/P
 Superoktavkoppeln für Hauptorgel:  Super III/I, Super II/I, Super II/II, Super III/III, Super III/P
 Superoktavkoppeln für Evangelienorgel:  Super V/I, Super V/V
 Superoktavkoppeln für Fernorgel:  Super V/V
 Superoktavkoppeln für Chororgel:  Super II/P
 Suboktavkoppeln für Hauptorgel:  Sub III/I, Sub II/I, Sub II/II, Sub III/III
 Suboktavkoppeln für Evangelienorgel:  Sub V/I, Sub V/V
 Generalkoppel
 Spielhilfen:
 Pistons:  Generaltutti, Tutti, Generalkoppel, Pleno Hauptorgel, Pleno Evangelienorgel, Pleno Epistelorgel, Pleno Chororgel, Pleno Fernorgel, Ped. Zungen ab, Gen. Zungen ab
 Absteller:  Hauptorgel II Zungen ab, Hauptorgel III Zungen ab, Hauptorgel IV Zungen ab, Hauptorgel Pedal ab, Hauptorgel Pedal 32′ ab, Hauptorgel 32′ + 16′ ab, I Zungen ab, II Zungen ab, III Zungen ab, IV Zungen ab
 Setzeranlage: 3999 Kombinationen (Gruppen 1 bis 5, Kombinationen A bis H), Generalrücksteller, Rücksteller Hauptorgel, Rücksteller Epistelorgel, Rücksteller Chororgel, Rücksteller Evangelienorgel, Rücksteller Fernorgel, 2 geteilte Kombinationen in jedem Manual, 6 geteilte Kombinationen für Pedal

Instandsetzung und Umbauten ab Ende 2020 
Seit 2020 wird die Domorgelanlage von den Orgelbaufirmen Klais und Karl Schuke in Kooperation mit den Firmen Eisenbarth und Casavant Frères (Kanada) saniert und erweitert. Infolge von Defekten an der Elektrik und Feuergefahr (es bildete sich während des Spielens schon mehrmals Rauch), Schimmelbefall,  sowie Schmutzablagerungen und allgemeinem Verschleiß ist geplant, die Orgelanlage nach ca. 40 Jahren ohne größere Erhaltungsmaßnahmen nun gründlich in Stand zu setzen und zu reorganisieren. Dabei sollen unter anderem der mechanische Spieltisch im Unterbau der Hauptorgel sowie die dortige mechanische Traktur entfernt werden sowie ein zweiter Generalspieltisch entstehen.

Das im unteren Teil nach vorne und im oberen Bereich nach hinten kippende Hauptgehäuse zieht die darin befindlichen technischen Einrichtungen in Mitleidenschaft und bedarf einer Stabilisierung. Der Klang soll sich wieder mehr an dem von Steinmeyer 1928 orientieren; vorgesehen ist eine Symbiose zwischen diesen und den später von Eisenbarth vorgenommenen, neobarocken Umgestaltungen. Auch fehlt es der Orgel an Volumen, den Dom voll mit Klang auszufüllen, was behoben werden soll.

Die dafür angesetzten Kosten von 6,5 Millionen Euro können großteils durch die Einnahmen aus den Konzerten gedeckt werden. Des Weiteren sollen Sponsoren gefunden werden, um ohne aus Kirchensteuern stammendes Geld auszukommen. Die Orgel bleibt während der Arbeiten, deren Dauer auf etwa fünf Jahre angesetzt ist, zumindest teilweise spielbar.

In einem ersten Schritt werden die Chororgel und die Fernorgel überarbeitet und geringfügig erweitert. Anschließend wird die Orgelanlage um ein dreigeteiltes Solowerk und ein kleines Chorbegleitwerk erweitert. Standorte des Solowerkes sind zum einen die Hauptorgel, außerdem die Kuppebereiche auf den Oratorien der Seitenschiffe an der Vierung; das Chorbegleitwerk wird im Unterbau der Hauptorgel integriert. Anschließend wird die Epistelorgel als deutsch-romantisches Schwellwerk in Anlehnung an die Klangästhetik von Steinmeyer 1928 neu erbaut. Die Hauptorgel und die Evangelienorgel werden anschließend saniert und technisch modernisiert.

Künftig sollen alle Orgeln von einem zweiten, fahrbaren Generalspieltisch aus angesteuert werden können. Der Spieltisch wird im Presbyterium aufgestellt werden.

Fernorgel (seit 2021) 

Die Disposition der Fernorgel wurde geringfügig verändert. Neu ist das Register Orchestral Strings I-IV in 8′-Lage, das von der Orgelbaufirma Casavant Freres erbaut wurde.

 Anmerkungen:

Chororgel (seit 2021) 

Die Disposition der Chororgel wurde um eine Untersatz-Pfeifenreihe erweitert, die im Hauptwerk und im Pedal sowie akustisch auch als 32'-Fuß-Register spielbar ist. Die Trompete aus dem Hauptwerk der Hauptorgel wurde im Hauptwerk der Chororgel eingebaut; aus der vormaligen Trompete im Hauptwerk der Chororgel wurde eine Klarine 4' im Pedal erstellt.

 Koppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P; Fernorgel an I, II, III, P
 Spielhilfen: Registerfessel, Feste Kombinationen (pp, p, mf, f, ff tutti, tutti Chororgel, tutti Fernorgel), Setzeranlage
 Anmerkungen:

Hommages an die Orgel 
Der Passauer Domorgel wurden einige Kompositionen gewidmet:
 Otto Dunkelberg, Sonate für die Orgel mit Benutzung des Chorals „Wie soll ich dich empfangen“ (1928) (gewidmet Johannes Steinmeyer, dem Erbauer der Orgel von 1928)
 Alfred Zehelein, Variationen über ein Thema von Anton Bruckner, op. 33 (1946)
 Max Tremmel: Toccata et Fuga Passaviensis super „Benedicamus Domino“ adiecto carmine „O du fröhliche, o du selige Weihnachtszeit“ aut „O Sanctissima“ (1947)
 Anton Bogner: Orgeldiskussion (1988)
 Jacques Charpentier, Ouvrez-vous, portes éternelles. Hommage aux orgues de Passau (1990)
 Michael Kapsner, Acclamationes (1991)
 Johann Simon Kreuzpointner: Phantasie für Orgel über das Lied „Bruder Konrad, als ein Bauer“ (1993)
 Hans Leitner, Toccata Muffatiana. Walther R. Schuster zum Gedenken (1995)
 Hans Leitner: Egedacher-Toccata (1997)

Orgel der Andreaskapelle

Baugeschichte 
Die Firma Eisenbarth erbaute 1984/1985 in der Andreaskapelle des Domes eine zweimanualige Orgel. Das Gehäuse wurde von Franz und Leopold Hafner entworfen: Der Prospekt zeigt den Apostel Andreas mit dem Andreaskreuz und dem Fischernetz.

Disposition seit 1985 

 Koppeln: II/I, I/P, II/P

Technische Daten 
 17 Register, 20 Pfeifenreihen, 606 Pfeifen
 Gehäuse:
 Massivholz-Innengehäuse, Prospektpfeifen in 75%igem Naturguss mit Ornamentik in Ätztechnik

 Spieltisch(e):
 Spielschrank
 2 Manuale
 Pedal: Radialpedal
 Registerzüge
 Traktur:
 Tontraktur: Mechanisch, hängende Traktur
 Registertraktur: Mechanisch
 Stimmung:
 Höhe a1= 440 Hz
 Art: Ungleichschwebend

Orgel in der Lamberg-Kapelle

Baugeschichte 
Das Positiv in der Lamberg-Kapelle wurde von Johann Ignaz Egedacher 1737 für das Kloster Vornbach am Inn erbaut. 1954 wurde es nach Passau gebracht und dort von Orgelbau Eisenbarth restauriert. Alle Teile, ausgenommen die Metallpfeifen, sind original erhalten.

Disposition seit 1737 

Anmerkungen F

Technische Daten 
 4 Register, 5 Pfeifenreihen, 225 Pfeifen

 Windlade: Schleiflade
 Spieltisch(e):
 Spielschrank
 1 Manual
 Kein Pedal
 Registerzüge
 Traktur:
 Tontraktur: Mechanisch (gekröpfte Holzstecher)
 Registertraktur: Mechanisch
 Stimmung:
 Höhe: etwa -Ton über a1= 440 Hz
 Art: Ungleichschwebend

Domkapellmeister und Organisten

Literatur 
Umfassende Darstellungen
 
 
 

Zur Egedacher-Orgel
 

Zur Hechenberger-Orgel
 
 
 

Zur Steinmeyer-Orgel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Eisenbarth-Orgel

Aufnahmen/Tonträger 
 Die größte Kirchenorgel der Welt im Hohen Dom zu Passau. 1984, Motette 10601, CD (Walther R. Schuster spielt Werke von Muffat, Reger, Improvisationen).
 Die Orgeln des Passauer Doms 1984, Christofferus 74532, CD (Gerhard Weinberger spielt Bach, Liszt).
 Orgelkonzert im Hohen Dom zu Passau. 1985, Symicon 101, CD (Anton M. Bogner spielt Werke von Bach, Franck, Karg-Elert, Mozart, Dubois und Reger).
 Monumentale Orgelmusik im Hohen Dom zu Passau. 1986, Symicon 103, CD (Anton M. Bogner spielt Werke von Bach, Reger, Guilmant, Widor, Beethoven, Gigout, Dupré, Bogner, Mulet, Karg-Elert, Paponaud).
 Olivier Messiaen. Livre du Saint Sacrement. 1987, Motette 11061, 2 CD (Almut Rößler spielt).
 Konzert auf der größten Kirchenorgel der Welt. 1990, Symicon 104, CD (Joseph Werndl spielt Werke von Bach, David, Brahms, Schmidt, Mendelssohn-Bartholdy).
 Romantische Orgelmusik im Dom zu Passau. 1992, Motette 11811, CD (Hans Leitner spielt Walter, Hoeller, Messner, Haas).
 BACH. 1993, Symicon 105, CD (Hans Leitner spielt Werke von Bach, Reger).
  Weihnachtliche Orgelmusik im Dom zu Passau. 1995, Symicon 114, CD (Hans Leitner spielt Werke von Daquin, Bach, Piechler, Schuster, Hiller, Lechthaler, Dienel).
 Die Passauer Domorgel. 1995, Syrius 141 310, CD (Helga Schauerte spielt Werke von Bach, Liszt, Reger, Schauerte, Frescobaldi, Zipoli, Bossi, Charpentier, Boëllmann, Vierne, Guilmant, Dubois).
 Klangfarben der größten Kirchenorgel der Welt. 1996, Symicon 118, CD (Hans Leitner spielt Werke von Bach, Muffat, Mozart, Liszt, Merkel, Höller, Cogen, Improvisation).
 Orgelmusik Im Hohen Dom zu Passau. 1996, Tudor 725, CD (Georges Athanasiades spielt Werke von Buxtehude, Bach, Mozart, Franck).
 Französische Orgelmusik. 1998, Symicon 126, CD (Hans Leitner spielt Werke von Beauvarlet-Charpentier, Dandrieu, Franck, Widor, Vierne, Messiaen, Charpentier, Dupré).
 Spätromantische Orgelmusik. 1999, IFO 00 055, CD (Hans Leitner spielt Werke von Merkel, Raastedt, Kromolicki, Schmidt).
 Die Rosenkranzgeheimnisse. Symicon 140, CD (Hans Leitner improvisiert Missa Salve Regina).
 Marcel Dupré – Der Kreuzweg – Le Chemin de la Croix – The Stations of the Cross. 2002, Symicon 137, CD (Hans Leitner spielt Dupré).
 Symphonische Festmusik für 10 Blechbläser, Pauken & Orgel 2003, IFO 00 116, CD (Hans Leitner, Diözesan-Blechbläserensemble, Merkl spielen Werke von Messner).
 Klangwunder Domorgel. 2004, Symicon 142, Hybrid SACD (Ludwig Ruckdeschel spielt Werke von Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Reger).
 Klang Raum Dom – Orgelmusik aus drei Jahrhunderten. 2004, Symicon, Hybrid SACD (Ludwig Ruckdeschel spielt).
 Spätromantische Orgelmusik. 2006, Symicon, Hybrid SACD (Ludwig Ruckdeschel spielt).
 Reger. Orgelwerke Vol. 7. 2006, Naxos, CD (Edgar Krapp spielt).
 Faszination Orgel. 2007, Symicon 141, Hybrid SACD (Gerhard Merkl spielt Werke von Liszt, Guilmant, Choveaux, Bach, Muffat).
 Wunderbare Welt der Orgelmusik. 2009, Symicon 149, Hybrid SACD (Brigitte Fruth spielt Werke von Muffat, Pachelbel, Melchior Franck, Bach, Mendelssohn, Karg-Elert, Joachim Schreiber, Gabriël Verschraegen, Dubois, Langlais, Lefébure-Wély, Alain).
 Organ Classics I. Berühmte Orgelwerke aus dem Passauer Dom. 2010 (Organist: Ludwig Ruckdeschel)

Weblinks 

 Orgel auf der Homepage des Bistums Passau
 Informationen zur Steinmeyer-Orgel von 1924
 Informationen zur Eisenbarth-Orgel von 1980
 Sanierung der Passauer Domorgel beginnt

Einzelnachweise 

Kultur (Passau)
Passau, Orgeln des Domes St. Stephan
Passau, Orgeln des Domes St. Stephan
Passau, Orgeln des Domes St. Stephan
Bistum Passau
Orgellandschaft Niederbayern
Passaul
Dom St. Stephan